Macedonitherium és un gènere extint de giràfid. Fou descrit per Sickenberg el 1967.

Vegeu també 
 Helladotherium †
 Honanotherium †
 Injanatherium †

Referències 

Giràfids
Remugants del Miocè